Ви́ктор Алекса́ндрович Зи́нгер (29 октября 1941, с. Давыдово, Рязанская область — 24 сентября 2013) — советский хоккеист (вратарь), тренер.

Окончил школу тренеров при ГЦОЛИФК в 1973.

Биография 
Выступал за команды:
 1958—1961 — ЦСКА, но не сыграл ни одной игры за команду мастеров
 1961—1964 — СКА (Куйбышев)
 1964—1977 — «Спартак» (Москва)

Заслуженный мастер спорта СССР (1967). Чемпион Зимних Олимпийских Игр 1968 года. Чемпион мира и Европы 1965—1969 годов. Основной вратарь сборной СССР на чемпионате мира 1969 года. На ЧМЕ и ЗОИ — 19 матчей.

Чемпион СССР 1967, 1969, 1976, второй призёр чемпионатов СССР 1965, 1966, 1968, 1970, 1973, третий призёр 1964, 1972, 1975. В чемпионатах СССР сыграл около 340 матчей.

Обладатель Кубка СССР 1971, финалист розыгрыша Кубка СССР 1967.

Зингер был именно спартаковский вратарь, то есть некоторая доля легкомыслия и раздолбайства была ему свойственна. Он мог пропустить несколько лёгких шайб в игре против «Трактора», но против ЦСКА стоял всегда героически. Он умел делать то, что превращает вратаря в героя, — спасать.

По окончании игровой карьеры работал в «Спартаке»: тренером команды мастеров, тренером в школе, тренером по занятиям с вратарями и тренером СДЮШОР-«Спартак-2».

Много выступал в ветеранских матчах по хоккею. В 2001 году избран в Международный зал еврейской спортивной славы.

Похоронен в Москве на Химкинском кладбище. Участок № 152.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (30.05.1969)
 медаль «За трудовое отличие» (30.03.1965)

Ссылки 
 Виктор Александрович Зингер на сайте История ХК «Спартак».
 Воспоминания Амбала. Виктор Зингер на сайте болельщиков ХК «Спартак»
 ЗИНГЕР ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ на сайте Звёзды русского хоккея
 Фотографии Виктора Зингера на сайте VisualRIAN (РИА Новости)
 Виктор Зингер на сайте, посвящённом 70-летию ФСО «СПАРТАК»
 Ростом не вышел и стал вратарём на сайте газеты «Спорт-Экспресс»

Примечания 

Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Куйбышев
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Хоккейные тренеры СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Похороненные на Химкинском кладбище